Федосьино — название населённых пунктов в России:

 Федосьино — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Федосьино — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Федосьино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Федосьино — село в Коломенском районе Московской области.
 Федосьино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Федосьино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Федосьино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Улица Федосьино